Ó Briain ist der Familienname folgender Personen:
 Dara Ó Briain (* 1972), irischer Komiker, Fernsehmoderator und Autor
 Donnchadh Ó Briain (1897–1981), irischer Politiker, Teachta Dála

Ó Briain steht für:
 (4901) Ó Briain, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 O’Brien
 O’Brian
 O’Bryan